Märratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märratjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Lill-Märratjärn, sjö i Älvdalens kommun, 
Märratjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Märratjärn (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (19,5 ha)
Västra Märratjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Östra Märratjärnen, sjö i Krokoms kommun, 
Märratjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Märratjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,82 ha)
Präst-Märratjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Märratjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Märratjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Märratjärnarna, sjö i Lycksele kommun, 
Märratjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Märratjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även
Märrtjärn
Märatjärn
Märretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn